Курча́тов — русская фамилия и топоним:

Носители фамилии 
 Курчатов, Игорь Васильевич (1903—1960) — советский физик, «отец» советской атомной бомбы.
 Курчатов, Борис Васильевич (1905—1972) — советский радиохимик; брат И. В. Курчатова.

Топонимы 
 
 Курчатов — остановочный пункт Орловско-Курского отделения Московской железной дороги РЖД.
 Курчатов —  ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

Другое 
 «Академик Курчатов» — научно-исследовательское судно Академии наук СССР.